Williamstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (New Jersey)
 Williamstown (Pennsylvania)
 Williamstown (West Virginia)

Williamstown kan ook verwijzen naar de volgende plaats in Australië:
 Williamstown (Nieuw-Zuid-Wales)
 Williamstown (Victoria)
 Williamstown (Zuid-Australië)